Osoby o tym nazwisku:
 Nebojša Radmanović – bośniacki polityk
 Vladimir Radmanović – serbski koszykarz